Бриате́кст (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Гроле. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81039.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 45 км северо-восточнее Тулузы, в 28 км к юго-западу от Альби.

На севере коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1936 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1090 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 779 были экономически активными, 311 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 71,9 %). Из 779 активных работали 694 человека (379 мужчин и 315 женщин), безработных было 85 (32 мужчины и 53 женщины). Среди 311 неактивных 67 человек были учениками или студентами, 152 — пенсионерами, 92 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн